Balladyna – imię żeńskie

Literatura
 Balladyna – tragedia Juliusza Słowackiego
 Balladyna – komiks Dariusza Zawiślaka

Muzyka:
 Balladyna – album Tomasza Stańko
 Balladyna – Theatre Play Compositions – album Tomasza Stańko
 Balladyna – album Renaty Przemyk
 Balladyna – album Macieja Małeckiego

Film:
 Balladyna – film w reżyserii Dariusza Zawiślaka z Sonią Bohosiewicz w roli głównej

Teatr:
 Balladyna – spektakl Teatru Telewizji z 1982 roku w reż. Olgi Lipińskiej
Balladyna – spektakl Teatru Telewizji z 2020 roku w reż. Wojciecha Adamczyka